Тамара Ивановна Нетыкса (род. 4 января 1949, Серов, Свердловская область, РСФСР, СССР) — советская и российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке.

Биография 
Родилась 4 января 1949 года в городе Серов Свердловской области в семье военнослужащего.

В 1972 году окончила факультет № 3 Московского авиационного института (МАИ) имени С. Орджоникидзе, получив квалификацию  «инженер-электрик по системам управления летательных аппаратов».

В органах государственной безопасности с 1972 года. Служила вУправлении «С» (нелегальная разведка) Первого главного управления (внешняя разведка) Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР – КГБ СССР – Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР России). В 1978 году прошла полный курс спецподготовки разведчика-нелегала, в совершенстве освоила испанский язык. Обучением её и её мужа занималась знаменитая советская разведчица испанка Африка де  лас Эрас Гавилан. 

С октября 1978 года по август 1998 года — на нелегальной работе за границей. В паре с мужем принимала непосредственное участие в выполнении ряда конкретных оперативных заданий Центра. Зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником. Работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач. Оказывала действенную помощь мужу в разведывательной деятельности в особых условиях. В частности, активно задействовалась в работе по связям, с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации.

После возвращения из загранкомандировки участвовала в подготовке и воспитании молодых сотрудников нелегальной разведки.

С января 2014 года полковник Т. И. Нетыкса — в отставке.

Активно участвует в деятельности ветеранских организаций СВР России.

28 января 2020 года директор СВР России С. Е. Нарышкин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» назвал имена российских разведчиков-нелегалов, внёсших своей героической работой весомый вклад в обеспечение безопасности страны и защиту её интересов. Среди названных были Герой Российской Федерации генерал-майор в отставке В. В. Нетыкса и его вдова — полковник в отставке Тамара Ивановна Нетыкса, а на сайте СВР России были размещены их официальные биографии.

Личная жизнь 
 Супруг — Нетыкса, Виталий Вячеславович (1946—2011) — российский разведчик-нелегал, генерал-майор Службы внешней разведки в отставке, Герой Российской Федерации. 
 Сын и дочь разведчиков родились в заграничных командировках. Сын служит лётчиком, а дочь Елена работает телеведущей и психологом.

Награды 
 Орден «За военные заслуги»; 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль «За боевые заслуги»;
 медали СССР и Российской Федерации;
 нагрудный знак «За службу в разведке».

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте СВР 
 Пара разведчиков-нелегалов: как это работает 
 Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов 
 Директор СВР Нарышкин рассекретил 7 разведчиков-нелегалов 
 Директор СВР России С. Е. Нарышкин назвал новые имена разведчиков 
 СВР рассекретила данные о семерых разведчиках-нелегалах 
 Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом 
 Нелегалы и «боршч». Разведчиков Нетыкса чуть не раскрыла известная балерина 
 Рассекреченная разведчица Нетыкса раскрыла приемы нелегалов 
 Долгополов Н. М. Легендарные разведчики-3. — : Молодая гвардия, 2021. — 347 с.
 
 РАССЕКРЕЧЕННАЯ РАЗВЕДЧИЦА НЕТЫКСА РАСКРЫЛА ПРИЕМЫ НЕЛЕГАЛОВ

Разведчицы РФ
Разведчики-нелегалы
Разведчицы СССР